Verschillende personages uit de Griekse mythologie:
Glauke (van Korinthe), een prinses van Korinthe, huwde met de held Jason
Glauke, een prinses van Salamis, in sommige bronnen gehuwd met de held Telamon, in andere bronnen de moeder van Telamon
Glauke, een van de nereïden
Glauke, een van de danaïden
Glauke, een nimf en een van de voedsters van de oppergod Zeus
Glauke, een Amazone
Glauke, de moeder van de held Ajax
Glauke (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter